La temporada 1983 del Campeonato Europeo de Fórmula Dos fue la decimoséptima edición de dicho campeonato.

Pilotos

Resultados

Por carrera

Calendario

Campeonato de Pilotos

Fuentes 
 http://www.formula2.net/F283_Index.htm

Deportes de motor en 1983
Temporadas del Campeonato Europeo de Fórmula Dos